Maadi (distrito) — distrito do Cairo
 Maadi (sítio arqueológico) — sítio arqueológico situado e batizado em honra ao distrito cairota
 Cultura de Maadi-Buto — cultura arquelógica batizada em honra ao sítio. Também chamada Cultura de Maadi ou Cultura Maadiana